Донис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Донис, Анастасиос (род. 1996) — греческий футболист, играющий на позиции нападающего.
 Донис, Йоргос (род. 1969) — греческий футболист.